

Geografia 
 Francia
 Aunay-en-Bazois – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Aunay-les-Bois – comune nella regione della Normandia
 Aunay-sur-Odon – ex comune nella regione della Normandia
 Aunay-sous-Auneau – comune nella regione del Centro-Valle della Loira
 Aunay-sous-Crécy – ex comune nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Gauthier d'Aunay – militare francese
 Philippe d'Aunay – militare francese